Пала́нча () — венгерская фамилия.

Известные носители:
 Паланча, Доротея (род. 1995) — венгерская кёрлингистка.
 Паланча, Золтан (род. 1963) — венгерский кёрлингист и тренер по кёрлингу.